półksiężyc – symbol
 półksiężyc (sierp księżyca) – określenie faz Księżyca, gdy jest on widziany w części nie większej niż połowa tarczy: półksiężyc zanikający (cofający się), półksiężyc rosnący (dopełniający się)
 półksiężyc (rawelin, dwuramiennik) – rodzaj fortyfikacji
 półksiężyc – jedna z pozycji (asanów) w jodze z podparciem na jednej nodze i ręce
 Półksiężyc (Niwemang) – film z 2006 roku w reżyserii Bahmana Ghobadiego
 Półksiężyc – podstawa ściany Kazalnicy Cubryńskiej w polskich Tatrach (nad Morskim Okiem)

Zobacz też